Mohaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Mohaupt (1854–1916), böhmischer Komponist, Pädagoge und Autor (Ernst Schelmerding)
 Richard Mohaupt (1904–1957), deutsch-US-amerikanischer Komponist und Kapellmeister
 Heinrich Mohaupt (1915–2001), schweizamerikanischer Erfinder
 Lutz Mohaupt (* 1942), lutherischer Theologe und Politiker (CDU), Präsident der Hamburger Bürgerschaft
 Tino Mohaupt (* 1983), deutscher Sportschütze

Sonstiges:

 Mohaupt Point, Landspitze der Currituck-Insel, Highjump-Archipel, Antarktis

Siehe auch

 Mohnhaupt
 Monhaupt